Stake bezeichnet: 

 eine Stocherstange
 im Bauwesen ein Stakholz
 bestimmte Handelsformen von Schilfrohr und ähnlichen Materialien, wie z. B. Rattan.

Siehe auch:

 Stakeholder
 Stakete